inżektor – akcelerator wstrzykujący
 inżektor – urządzenie w parowozie
 inżektor – strumienica, urządzenie do przenoszenia cieczy, zawiesin, ciał sypkich i gazów